Гонконг принимал участие в Зимних Олимпийских играх 2006 года в Турин (Италия) во второй раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Сборную страны представляла 1 женщина.

Результаты соревнований

Шорт-трек 

 Женщины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com

Страны на зимних Олимпийских играх 2006 года
2000-е годы в Гонконге